WBMP peut faire référence à :
 Wireless Application Protocol Bitmap Format, un format d'image numérique ;
 WBMP, station de radio de la ville de New York.